Закарпатје или Закарпатија може бити:
 Закарпатска Русија, историјска и географска област у источној Европи
 Закарпатска област, административна област у западној Украјини
 општи појам за описно означавање било које области иза Карпата

Види још 
 Транскарпатје или Транскарпатија
 Супкарпатје или Супкарпатија
 Поткарпатје или Поткарпатија
 Карпатија